Název Líštěnec mají dvě sídla:
 Líštěnec (Bystřice), část města Bystřice v okrese Benešov
 Líštěnec (Smilkov), část obce Smilkov v okrese Benešov

Související články 
 Listenec